Miejscowości w Rumunii
 Plopi – wieś w okręgu Braiła, w gminie Mărașu
 Plopi – wieś w okręgu Buzău, w gminie Puiești
 Plopi – wieś w okręgu Kluż, w gminie Valea Ierii
 Plopi – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Beuca